Познанский — еврейская или польская () фамилия. Женская форма Познанская. Известные носители:

Познанский 
 
 Познанский, Артур (1873—1946) — боливийский исследователь, археолог и историк.
 Познанский, Василий Аввакумович (1910—1997) — доктор юридических наук, профессор, директор Саратовского юридического института (1956—1964).
 Познанский, Дмитрий Алексеевич (1904—1943) — советский кинорежиссёр, сценарист, организатор кинопроизводства, директор Одесской киностудии (1940—1941).
 Познанский, Игнатий Николаевич (1835—1897) — русский жандармский генерал.
 Познанский, Израиль (1833—1900) — крупный русско-польский промышленник.
 Познанский, Иосиф Самойлович (?—1895) — экономист и банкир Российской империи.
 Познанский, Михаил Игнатьевич (1871—1919) — полковник жандармерии, глава иркутского и самарского губернского жандармского управления.
 Познанский, Николай Николаевич (1868—?) — адвокат, депутат Государственной думы II созыва от Харькова.
 Познанский, Самуэль (1864—1921) — главный раввин варшавской Большой синагоги, польский востоковед.
 Познанский, Семён Семёнович (1894—1983) — врач-гигиенист.
 Познанский, Шмуэль Аврахам (1864—1921) — раввин, учёный и библиограф.
 Познанский, Юрий Игнатьевич (1801—1878) — переводчик, поэт.
 Познанский, Яков Моисеевич (1887—1937) — советский партийный деятель, председатель Томского ревкома, нарком социального обеспечения Украинской ССР.

Познанская 
 Познанская, Ганна (Ханна Сигал; 1918—2011) — британский психоаналитик.
 Познанская, Мария Аввакумовна (1917—1995) — украинская советская поэтесса.
 Познанская, Нина Васильевна (род. 1932) — советская баскетболистка, заслуженный мастер спорта.
 Познанская, София (1906—1942) — польская и советская разведчица.

См. также 
 Познанские — о дворянском роде